Paroy (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Paroy (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France